El nombre de Ermita de San Telmo es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como ermitas en advocación a San Telmo. 

 Ermita de San Telmo, en Jerez de la Frontera (España);
 Ermita de San Telmo, ermita en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria (España);
 Ermita de San Telmo, en Puerto de la Cruz (España);
 Ermita de San Telmo, ermita en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife (España);
 Ermita de San Telmo, en Zumaya (España);